W-League 2020/2021 var den trettonde säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av nio lag, varav åtta lag tillhör ett lag i A-League. Säsongen startade den 29 december 2020 och avslutades den 11 april 2011.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
 A-League 2020/2021

Källor 
Officiell hemsida

Referenser

2020/2021
2020 i Australien
2021 i Australien
Fotbollssäsongen 2020/2021